Aumale — comuna francesa na região administrativa da Alta-Normandia, no departamento Seine-Maritime
 Estação Aumale — estação do metro de Bruxelas

Desambiguações de topônimos